Турецька Національна Ліга 1960—1961  — 3-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1960-1961
Туреччина
Туреччина